Пол Дже́ффри (Пи Джей) Бирн (, род. 15 декабря 1974) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Несносные боссы», «Пункт назначения 5», «Грязная кампания за честные выборы» и «Волк с Уолл-стрит», а также в телесериале «Искусственный интеллект». Озвучил Болина в мультсериале «Аватар: Легенда о Корре».

Ранняя жизнь 
Бирн родился в Мейплвуд, Нью-Джерси у Эммы Н. Ферраро и Пола И. Бирна мл. и вырос в Олд-Таппане, Нью-Джерси. У него ирландские и итальянские корни. В 1992 году он закончил Региональную старшую школу северной долины ().

Бирн учился в Бостонском колледже () и Университете Де Поля () и собирался стать инвестиционным банкиром, пока один из его преподавателей не убедил его развивать интерес к актёрскому мастерству.

Личная жизнь 
В 2007 году женился на Джейми Николь Падула (), которая является районным руководителем службами по охране здоровья в Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллс. Также она собирает деньги для Ассоциации против мышечной дистрофии ().

Живёт с женой и дочерью в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США